Cantonul Bouzonville este un canton din arondismentul Boulay-Moselle, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Alzing || align="right" | 431 || align="right" | 57320 || align="right" | 57016
|-
| Anzeling || align="right" | 507 || align="right" | 57320 || align="right" | 57025
|-
| Berviller-en-Moselle || align="right" | 496 || align="right" | 57550 || align="right" | 57069
|-
| Bibiche || align="right" | 442 || align="right" | 57320 || align="right" | 57079
|-
| Bouzonville || align="right" | 4 077 || align="right" | 57320 || align="right" | 57106
|-
| Brettnach || align="right" | 462 || align="right" | 57320 || align="right" | 57110
|-
| Château-Rouge || align="right" | 249 || align="right" | 57320 || align="right" | 57131
|-
| Chémery-les-Deux || align="right" | 484 || align="right" | 57320 || align="right" | 57136
|-
| Colmen || align="right" | 215 || align="right" | 57320 || align="right" | 57149
|-
| Creutzwald || align="right" | 13 540 || align="right" | 57150 || align="right" | 57160
|-
| Dalem || align="right" | 637 || align="right" | 57550 || align="right" | 57165
|-
| Dalstein || align="right" | 337 || align="right" | 57320 || align="right" | 57167
|-
| Ébersviller || align="right" | 889 || align="right" | 57320 || align="right" | 57186
|-
| Falck || align="right" | 2 538 || align="right" | 57550 || align="right" | 57205
|-
| Filstroff || align="right" | 845 || align="right" | 57320 || align="right" | 57213
|-
| Freistroff || align="right" | 1 099 || align="right" | 57320 || align="right" | 57235
|-
| Guerstling || align="right" | 441 || align="right" | 57320 || align="right" | 57273
|-
| Hargarten-aux-Mines || align="right" | 1 129 || align="right" | 57550 || align="right" | 57296
|-
| Heining-lès-Bouzonville || align="right" | 502 || align="right" | 57320 || align="right" | 57309
|-
| Hestroff || align="right" | 454 || align="right" | 57320 || align="right" | 57322
|-
| Menskirch || align="right" | 151 || align="right" | 57320 || align="right" | 57457
|-
| Merten || align="right" | 1 547 || align="right" | 57550 || align="right" | 57460
|-
| Neunkirchen-lès-Bouzonville || align="right" | 335 || align="right" | 57320 || align="right" | 57502
|-
| Oberdorff || align="right" | 359 || align="right" | 57320 || align="right" | 57516
|-
| Rémelfang || align="right" | 125 || align="right" | 57320 || align="right" | 57567
|-
| Rémering || align="right" | 456 || align="right" | 57550 || align="right" | 57570
|-
| Saint-François-Lacroix || align="right" | 312 || align="right" | 57320 || align="right" | 57610
|-
| Schwerdorff || align="right" | 452 || align="right" | 57320 || align="right" | 57640
|-
| Tromborn || align="right" | 354 || align="right" | 57320 || align="right" | 57681
|-
| Vaudreching || align="right" | 575 || align="right" | 57320 || align="right" | 57700
|-
| Villing || align="right" | 495 || align="right" | 57550 || align="right" | 57720
|-
| Vœlfling-lès-Bouzonville || align="right" | 175 || align="right" | 57320 || align="right" | 57749
|}
 
 

Cantoane în Moselle